De volgende muziekalbums
The Platinum Collection (Alicia Keys)
The Platinum Collection (Sounds of Summer Edition) (Beach Boys)
The Platinum Collection (Blancmange)
The Platinum Collection (Blondie)
The Platinum Collection (Blue)
The Platinum Collection (Chaka Khan)
The Platinum Collection (Cliff Richard)
The Platinum Collection (D:Ream)
The Platinum Collection (Dannii Minogue)
The Platinum Collection (The Darkness)
The Platinum Collection (David Bowie)
The Platinum Collection (Deep Purple)
The Platinum Collection (Dollar)
The Platinum Collection (The Doors)
The Platinum Collection (En Vogue)
The Platinum Collection (Enigma)
The Platinum Collection (Everything but the Girl)
The Platinum Collection (Faith No More)
The Platinum Collection (Frank Sinatra)
The Platinum Collection (Gary Moore)
The Platinum Collection (Glen Campbell)
The Platinum Collection (Guy Clark)
The Platinum Collection (Happy Mondays)
The Platinum Collection Volume 1: Shout to the Lord (Hillsong)
The Platinum Collection Volume 2: Shout to the Lord 2 (Hillsong)
The Platinum Collection Volume 3: Shout to the Lord 3 (Hillsong)
The Platinum Collection (Il Volo)
The Platinum Collection (Laura Branigan)
The Platinum Collection (Mike Oldfield)
The Platinum Collection (Mina)
The Platinum Collection (Nomadi)
The Platinum Collection (Peter Andre)
The Platinum Collection (Phil Collins)
The Platinum Collection (Queen)
The Platinum Collection (Sandra)
The Platinum Collection (Scorpions)
The Platinum Collection (Shania Twain) (videoalbum)
The Platinum Collection (Take That)
The Platinum Collection (Tina Turner)
Platinum Collection (Genesis)
Platinum Collection (Željko Joksimović)